Nositelé jména Luchino Visconti:

 Luchino Visconti (milánský pán) (1287/1292–1349) – milánský pán a italský kondotiér v letech 1339–1349
 Luchino Visconti (1906–1976) – italský scenárista a režisér filmových a divadelních děl

odvozeně
 Luchino Visconti (film) – dokumentární film z roku 1999, který natočil Carlo Lizzani

Rozcestníky - jméno